Jimmy Gustavo Montanero Soledispa (Guayaquil, 24 de agosto de 1960) é um ex-futebolista equatoriano que jogava como lateral-esquerdo.

Carreira em clubes
Montanero, conhecido por "El Mórmon", jogou em apenas um clube em toda sua carreira: o Barcelona SC, entre 1979 e 1999. Foi campeão nacional 6 vezes (1985, 1987, 1989, 1991, 1995 e 1997), além de ter conquistado o vice-campeonato da Copa Libertadores da América em 1990 e 1998, esta última aos 38 anos. Atualmente, é gerente-esportivo da equipe.

Seleção
Na Seleção Equatoriana de Futebol, Montanero atuou 16 partidas entre 1989 e 1993. Jogou 3 edições da Copa América: 1989, 1991 (o Equador caiu na primeira fase em ambas) e 1993 (quando o país foi sede e parou na semifinal, contra o México).

Títulos
Barcelona
 Campeonato Equatoriano: 6 (1985, 1987, 1989, 1991, 1995 e 1997)

Ligações externas 
 

Futebolistas do Equador
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1989
Jogadores da Copa América de 1991
Jogadores da Copa América de 1993
Naturais de Guaiaquil